Au cours de son histoire, Charleroi fut plusieurs fois assiégée. Il y a eu également quelques batailles.

 Premier siège de Charleroi (1667) : par Louis XIV pendant la Guerre de Dévolution qui entre dans la forteresse le .
 Deuxième siège de Charleroi (1672) : par le stathouder Guillaume III d'Orange-Nassau des États généraux des Provinces-Unies, Mis en échec par la défense menée par le gouverneur de la forteresse, Charles-Louis de Montsaulnin, comte du Montal, il lève le siège le .
 Troisième siège de Charleroi (1677) : par Guillaume III d'Orange-Nassau mis en échec par le duc de Luxembourg qui le contraint à lever le siège le .
 Quatrième siège de Charleroi (1692) : rendue aux Espagnols par le traité de Nimègue en 1678, la ville est assiégée par le marquis de Boufflers le , mais celui-ci quitte les lieux le 23 du même mois à la suite d'une inondation subite de la vallée de la Sambre.
 Cinquième siège de Charleroi (1693) : elle est de nouveau assiégée et prise par Louis XIV pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. 
 Sixième siège de Charleroi (1746) : du  au , par le prince de Conti pendant la guerre de Succession d’Autriche.
 Septième siège de Charleroi (1794) : les Français assiègent et prennent la ville tenue par les Autrichiens.
 Bataille de Charleroi : du 21 au .
 Bataille de Charleroi (1940) : les 16 et .

Bibliographie

Voir aussi

Notes, sources et références 

Charleroi
Histoire de Charleroi